Толстянка темно-пурпурная () – вид суккулентных растений рода  семейства , произрастающий в ЮАР и Намибии.

Описание 
Многолетний кустарник или полукустарник, обычно достигающий 60 см в высоту, иногда может расти в виде прикорневой розетки. Его ветви мясистые или деревянистые. Листья обратнояйцевидной формы, размером от 15-30 x 6-25 мм и обычно имеют тупую или усеченную вершину. Они уплощены в дорсивентральном направлении и слегка выпуклы на обеих поверхностях, часто с отчетливым роговым краем, могут быть голыми или покрытыми торчащими или загнутыми волосками и сосочками, цвет которых варьируется от зеленого до желтовато-зеленого или даже с красным или темно-красным оттенком. Соцветие представляет собой продолговатый тирс с рядом дихазиев, а его цветонос может достигать до 0,15-0,4 м длины. Чашечка состоит из продолговато-треугольных долей, 2-3 мм длиной, тупых, покрытых раскидистыми волосками и краевыми ресничками, а венчик от трубчатой до почти цилиндрической формы, сросшийся в основании на 0,5-0,8 мм, кремового цвета. Тычинки имеют желтые пыльники.

Распространение 
Природный ареал – ЮАР (Капская провинция) и Намибия. Суккулентный полукустарник произрастает в основном в субтропическом биоме.

Таксономия 
, первое упоминание в Syn. Plant. 2: 1031 (1840).

Этимология 
Crassula – родовое латинское наименование, означающее «толстый».

atropurpurea – видовой латинский эпитет, от  – «темный» и  – «пурпурный»; «темно-пурпурный».

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

Разновидности 
Подтвержденные разновидности по данным сайта Plants of the World Online на 2023 год:

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Флора Южной Африки
Флора Африки
Многолетние растения
Суккуленты